Marotto bezeichnet:

 Marotta (Marken), Ort in der italienischen Provinz Pesaro und Urbino in den Marken

Marotta ist der Familienname folgender Personen:
 Domenico Marotta (1886–1974), italienischer Chemiker
 Erasmus Marotta (1578–1641), Jesuit und Komponist
 Gerardo Marotta (1927–2017), italienischer Rechtsanwalt und Mäzen der Philosophie
 Gino Marotta (1935–2012), italienischer Maler und Bildhauer

 Jerry Marotta (* 1956), US-amerikanischer Schlagzeugspieler
 Maria Marotta (* 1984), italienische Fußballschiedsrichterin
 Rick Marotta, US-amerikanischer Musiker
 Ugo Marotta (* 1942), brasilianischer Musiker